Let Me Love You () може означати:
Альбоми
  — студійний альбом 1976 року австралійського співака .

Пісні
 «Let Me Love You» — пісня 2016 року французького автора електронної музики DJ Snake за учаті канадського співака Джастіна Бібера.
  — пісня 2016 року американської співачки Аріани Гранде.
  — пісня 2016 року бельгійського ді-джея DJ Rebel і швецько-конголеського співака Мохомбі за участі ямайського співака Shaggy.
  — пісня 2004 року американського співака Mario.
  — пісня 2008 року македонських співаків Тамари Тодевської, Врчака та Адріана Гаджа.
 «» — пісня 2012 року американського співака Ne-Yo.
 «Let Me Love You» — пісня 2000 року шведського гурту Da Buzz.
 «Let Me Love You» — пісня 2003 року американського гурту .
 «Let Me Love You» — пісня 1964 року американського співака Бі Бі Кінга.
 «Let Me Love You» — пісня 1983 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1964 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1956 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1981 року сьєрралеонського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1980 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1975 року афроамериканського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1980 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1997 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1968 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1987 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1972 року американського гурту .
 «Let Me Love You» — пісня 1965 року англійського співака Джиммі Янга.
 «Let Me Love You» — пісня 1957 року американського співака Джонні Матіса.
 «Let Me Love You» — пісня 1990 року афроамериканського гурту .
 «Let Me Love You» — пісня 1994 року американської співачки .
 «Let Me Love You» — пісня 1952 року Лі Белл.
 «Let Me Love You» — пісня 1983 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1960 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1978 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1986 року англійського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1970 року Mornin'.
 «Let Me Love You» — пісня 1966 року американського гурту .
 «Let Me Love You» — пісня 1966 року Олівера Бонда.
 «Let Me Love You» — пісня 1974 року Ральфа Грехема.
 «Let Me Love You» — пісня 1969 року американського співака Рея Чарлза.
 «Let Me Love You» — пісня 1973 року ямайського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1954 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1968 року американського співака .
 «Let Me Love You» — пісня 1981 року австралійського гурту .